Pyronia tithonus är en fjärilsart som beskrevs av Carl von Linné 1771. Pyronia tithonus ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Beskrivning

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Praktfjärilar
tithonus